Tailly (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia 
 Tailly (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny 
 Tailly (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia